Diamond kan syfta på:

 Diamond Aircraft – en österrikisk flygplanstillverkare
 Diamond Head – ett brittiskt heavy-metalband 
 The Diamond Dogs – en svensk musikgrupp 
 Diamond Dogs (album) – ett musikalbum av David Bowie
 Pokémon Diamond and Pearl – ett spel i Pokémon-serien
 Diamond (musikalbum) – ett musikalbum av Spandau Ballet

Personer
 Jared Diamond (född 1937), en amerikansk professor
 Neil Diamond (född 1941), en amerikansk musiker 
 King Diamond (född 1956), Kim Bendix Petersen, en dansk sångare
 Amy Diamond (född 1992), Amy Deasismont, en svensk sångerska
 Ana Diamond (född 1994), tidigare iransk-finsk och numera (sedan 2019) brittisk politiker, forskare och människorättsaktivist.
 Michael Diamond (sportskytt) (född 1972), en australisk sportskytt
 Diamond (fribrottare) (född 1996), mexikansk fribrottare

Se även
 Diamanter